Syndicate — серия игр в стиле киберпанк.
 Syndicate — игра студии Bullfrog Productions 1993 года.
 Syndicate: American Revolt — дополнение к игре, выпущенное 1994 году.
 Syndicate Wars — продолжение, выпущенное в 1996 году.
 Syndicate — игра студии Starbreeze Studios 2012 года.

См. также 
 Синдикат